Трансценденція (філософія)
 Трансценденція (психологія)
 Трансценденція (релігія)
 Трансцендентні числа